Milena steht für:
 Milena (Vorname), weiblicher Vorname
 Milena (Schiff), Fährschiff der griechischen Reederei GA Ferries
 Milena (Sizilien), Ort auf Sizilien
 Milena Verlag, österreichischer Publikumsverlag